Il Cirò bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nei comuni di Cirò e Cirò Marina e in parte nei territori di Melissa e Crucoli.
Da disciplinare, l'uvaggio è composto da greco bianco min. 80%

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino più o meno intenso.
odore: vinoso e gradevole.
sapore: secco, armonico, delicato, vivace e caratteristico

Storia

Abbinamenti consigliati 

Spaghetti aglio, olio e peperoncino

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Collegamenti esterni

 

Vini DOC della provincia di Crotone
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Greco Bianco
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano Toscano